Dunois steht für:

 Dunois (Orléanais) oder „Pays Dunois“, eine Region in Frankreich
 Grafschaft Dunois
 Bewohner der Stadt Châteaudun
 Jean de Dunois (1402–1468), französischer Heerführer, Waffengefährte von Jeanne d’Arc
 Rue Dunois im 13. Arrondissement von Paris

Siehe auch:

 Dunoise